Басков (Баскова) — фамилия.

Известные носители 
 
 Басков, Владислав Геннадьевич (род. 1975) — российский футболист, полузащитник.
 Басков, Дмитрий Юрьевич (род. 1978) — белорусский хоккеист, бизнесмен.
 Басков, Евгений Алексеевич (1925—2010) — советский гидрогеолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Басков, Константин Иванович (1929—2001) — советский и российский певец (тенор).
 Басков, Михаил Николаевич (1918—2002) — Герой Советского Союза.
 Басков, Николай Викторович (род. 1976) — российский певец (тенор), Народный артист Российской Федерации.
 Басков, Сергей Павлович (1917—1946) — Герой Советского Союза.

Баскова, Валентина Александровна (род. 1948) — доярка вологодского госплемзавода «Молочное», народный депутат СССР.
 Баскова, Светлана Юрьевна (род. 1965) — российский кинорежиссёр, сценарист и художник.

Топонимы 
 Басков — село в Румынии
 Басков — коммуна в жудеце Ардшеш, Румыния

См. также 
 Страна Басков (значения)
 Баско́в переулок